Źródło Miłości – źródło wody w Ojcowskim Parku Narodowym
 Źródło Miłości  – źródło wody we wsi Rodaki